Pap Éva
 Pap Éva (1939-) színész, előadó, Jászai Mari-díjas
 Pap Éva (1947-) műfordító
 Pap Éva (1980-) szobrászművész
Papp Éva
 Papp Éva (?) (Pécs) színész 
 Papp Éva (1958-) színész, színészpedagógus
 Papp Éva (?) a Szegedi EOL AK bajnok középtávfutója volt az 1980-as években
 Papp Éva (1986-) labdarúgó
 Papp Éva (?) táncművész, gyógytornász
 Papp Éva (?) a Tünet Együttes  művészeti menedzsere, a Ricsárdgír együttes énekese